Хабиб Микаилович Алиев (род в 1940, с. Урахи Дагестанская АССР—ум в 1992, г. Москва) — советский писатель, поэт и драматург, кандидат филологических наук. Член Союза писателей СССР. Лауреат Государственной премии ДАССР им. Сулеймана Стальского. Заслуженный работник культуры Дагестанской АССР.

Биография 
Хабиб Алиев родился  2 марта 1940 года в селе Урахи Сергокалинского района Дагестанской АССР. По национальности  — даргинец.

С золотой медалью окончил Урахинскую среднюю школу в 1958 году. 

Высшее образование получил в Дагестанском университете и аспирантуре Дагестанского филиала Академии наук СССР.

Работал учителем, завучем Урахинской средней школы. С 1973 года — кандидат филологических наук.

Творчество 
Первые произведения Алиева были опубликованы в 1957 году. Сначала его стихи печатались в районной и республиканской прессе, а затем стали выходить отдельными изданиями. 

Перу Алиева принадлежат поэтические сборники «Четыре времени года» и «Сын полей» (за последний ему была присуждена премия им. Сулеймана Стальского). 

Прозаические произведения Алиева представлены повестями «Рассказы о Каре Мамае Мямме», «Гаршлан», «Бесконечный дороги», «Десять лет спустя», «Дни поздней осени», «Дочь двух отцов», «Ветка горькой полыни». О жизни дагестанских сёл в годы Великой Отечественной войны повествует роман Алиева «Длинные дни и ночи». 

Романы «Червоточина» и «Трещина» показывают недостатки общественной жизни при развитом социализме. О жизни и творчестве поэта повествует роман «Батырай». 

Также Алиев является автором пьес, поставленных в Даргинском государственном театре.

Ссылки 
 
 Дагестанская правда. Поэзия прозы

Писатели России по алфавиту
Поэты России XX века
Выпускники филологического факультета Дагестанского государственного университета
Даргинские поэты
Драматурги России
Поэты Дагестана
Лауреаты республиканской премии имени Сулеймана Стальского
Члены Союза писателей Дагестана
Кандидаты филологических наук